Анатолий Миронов:
 Миронов, Анатолий Александрович (1940—2009) — советский футболист.
 Миронов, Анатолий Иванович (род. 1927) — советский партийный деятель.
 Миронов, Анатолий Михайлович (1936—2014) — советский футболист, советский и российский тренер